He Said, She Said pode ser:

He Said, She Said (filme) - um filme de 1991 estrelado por Kevin Bacon e Elizabeth Perkins;
He Said, She Said (game show) - um game show estadunidense apresentado por Joe Garagiola;
He Said, She Said - uma canção de 2007 de Ashley Tisdale.

Ver também
She Said She Said - uma canção de 1966 gravada pelo Beatles;
She Said, He Said - uma série de televisão estrelada por Nick Lachey.

Desambiguação